

Gouvernement 
 Gouvernement d'union nationale

Partis politiques 
 Union nationale, parti politique italien catholique et pro-fasciste des années 1920.
 Union nationale, parti politique portugais fondé par António de Oliveira Salazar en 1930.
 Union nationale, parti politique genevois (Suisse), fondé en 1932.
 Union nationale, parti politique québécois (1935-1989).
 Union nationale, parti politique israélien, fondé en 1999.
 Union nationale, parti politique gabonais, fondé en , dissous en  et réhabilité le  à la suite des pressions de l'Union africaine (UA)
 Union nationale de l'Ukraine.
 Union nationale monégasque.

Associations 
 L'Union nationale, association catholique française fondée par l'Abbé Théodore Garnier.

Autre 
 Union nationale, revue du parti politique québécois l'Union nationale.